Biografies:
 Tal, poeta epigramàtic grec nadiu de Milet, cinc dels seus epigrames consten a l'antologia grega
 Tal Ben Haim (1982, Rixon le-Tsiyyon), futbolista israelià
 Idan Tal (Jerusalem, 1975), futbolista israelita que ocupa la posició de migcampista
 Tal (cantant)o Tal Benyerzi (1989, Israel), cantant francesa de pop
 Toponímia: Principat de Tal, estat tributari protegit a l'agència de Malwa, Índia central